Па́вел Митрофа́нов:
 Митрофанов, Павел Александрович (1898 — после 1940) — советский государственный деятель. Создатель и руководитель фельдъегерской связи ВЧК (1921—1923).
 Митрофанов, Павел Ильич (1857—?) — российский гистолог, эмбриолог.
 Митрофанов, Павел Павлович (1873—1917) — российский историк.